Василий Васильевич Тофан (; 13 февраля 1974, Ивано-Франковская область, УССР, СССР) — украинский футболист, полузащитник, большую часть карьеры провел в «Буковине» (Черновцы), «Прикарпатье» (Ивано-Франковск) и харьковском «Металлисте».

Биография 
Воспитанник ивано-франковского футбола, профессиональную карьеру начинал в «Бережанах». В 1993 году был призван на службу в вооруженные силы Украины, где по направлению попал в центральный спортивный клуб армии.

Большую часть своей карьеры в качестве игрока провел в различных клубах высшей, первой, второй и третьей лиг украинского футбола. В частности, в таких клубах как «Прикарпатье» (Ивано-Франковск), «Буковина» (Черновцы), «Кристалл» (Чортков), «Металлист» (Харьков), «Спартак» (Ивано-Франковск), «Меховик» (Тысменица).

Провел в чемпионате Украины 348 матчей и отметился 33 голами, в частности в высшей лиге — 77 матчей и 6 голов, в первой — 100 матчей и 13 голов, второй — 147 матчей и 14 голов и в третьей лиге — 24 матча. Также провел 19 поединков в кубке Украины, где дважды отличился голом.

Карьеру завершил в любительских команд «Княгинин» (Подгайчики) и «Запад» (Снятын).

Ссылки 
 
 Профиль на сайте Allplayers.in.ua
 

Родившиеся в Ивано-Франковской области
Футболисты Украины
Игроки ФК «Бережаны»
Игроки ФК ЦСКА Киев
Игроки ФК «Прикарпатье» (2004)
Игроки ФК «Меховик»
Игроки ФК «Буковина»
Игроки ФК «Кристалл» Чортков
Игроки ФК «Металлист»
Игроки ФК «Металлист-2»
Игроки ФК «Спартак» Ивано-Франковск